CDU pode ser:

 Classificação Decimal Universal - sistema de classificação de livros e documentos.
 União Democrata-Cristã - partido político da Alemanha, em alemão Christlich-Demokratische Union
 Coligação Democrática Unitária - coligação política de Portugal

Desambiguações de siglas